Mekarwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 108,33), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 108,19), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,76), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,04), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,52, long 107,11), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,30), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,29), 
 Kelurahan Mekarwangi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,31, long 107,08), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,08, long 107,39), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,12, long 107,79), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,21, long 107,85), 
 Desa Mekarwangi (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar